Руна — название рек в России:
* Руна — река в Новгородской области, приток Полы.
 Руна — река в Тверской области, впадает в Верхневолжское водохранилище.